Plaats in Indonesië
 Sukarejo (Langsa Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Langsa in de provincie Atjeh
 Sukarejo (Simpang Kanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Singkil in de provincie Atjeh
 Sukarejo (Suku Tengah Lakitan Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra